EFL League One 2019/2020 var den sjätte säsongen under sitt nuvarande format. På grund av covid-19-pandemin avslutades säsongen i förtid och tävlingen avgjordes på "poäng per match".

Tabell

Poängtabell
Tävlingen avgjordes med hänsyn till "poäng per match" efter att säsongen ställts in på grund av den rådande covid-19-pandemin.

 1 Bolton Wanderers ådrog sig poängavdrag om 12 poäng.
 2 Bury uteslöts från serien.

Playoff
Fyra lag som placerades mellan tredje och sjätte plats spelade slutspel om sista uppflyttningsplatsen till EFL Championship 2020/2021. Slutspelet pågick mellan 3 och 13 juli 2020.

Referenser 
 BBC.co.uk
 SoccerWay

Noter

2019/2020
Fotbollssäsongen 2019/2020
Sportevenemang uppskjutna på grund av covid-19-pandemin